Тане́евы (Тонеевы) — русский дворянский род, восходящий к первой половине XVI века. 

Возможно, предок рода Болта (Балта) Танеев, перешедшего из Казани на русскую службу и отмеченного вотчинником в конце XV века в Ростове.

Дворянский род Танеевых происходит от Трефилия Варламовича Танеевы, за службу и храбрость от Петра I и Ивана V пожалован поместьями (1683).

Танеевы служили стольниками и воеводами и за службу были награждены поместьями.

В советское время имя братьев Танеевых (Сергея и Владимира) носил Малый Власьевский переулок.

Описание герба 
Щит увенчан дворянским шлемом и короной, на поверхности которой видны два чёрных орлиных крыла и между них три страусовых пера. Намёт на щите красного и голубого цвета, подложенный золотом. Щитодержатели: с правой стороны лев, а с левой — воин с открытой головой в польской одежде, вооружённый саблей, и в руке держит золотой лук. Герб рода Танеевых внесён в Часть 7 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 139.

Известные представители 

 Никифор Фролович Кижман Танеев — стольник (1572). 
Танеев Иван Фёдорович - воевода в Мангазее (1620-1623), московский дворянин (1627-1629).
Танеев Дементий Никифорович - воевода в Юрьеве-Польском (1626).
Танеев Демьян Никифорович - московский дворян (1627-1629).
Танеев Иван - воевода в Кашине (1627-1628).
Танеев Василий Иванович - стольник патриарха Филарета (1629), московский дворянин (1640-1677).
Танеев Тимофей Варламович - патриарший стольник (1629).
Танеев Тихон Демьянович - московский дворянин (1636-1668).
Танеев Трефил Варламович - московский дворянин (1672-1678).
 Танеев Александр Тихонович — стряпчий (1672), стольник (1686), полковник стрелецкий.
Танеев Афанасий Ильич - стольник царицы Евдокии  Фёдоровны (1692).
Танеевы: Пётр Богданович, Семён Михайлович - московские дворяне (1662-1677).
Танеевы: Петр и Иван Тимофеевичи - стряпчие (1693).
Танеевы: Лев и Иван Тихоновичи, Илья и Гаврила Васильевичи, Василий и Андрей Трефиловичи - стольники (1686-1693).

 Михаил Тимофеевич Танеев (?—1788) — лейб-гвардии секунд-майор, внучатый племянник Александра Тихоновича.
 Сергей Михайлович (1765—1825) — генерал-майор, переименован действительным статским советником, состоял при Ораниенбаумском правлении (1799), член Петербургского Английского собрания (1784—1796), был близок к графу А. А. Аракчееву
 Александр Сергеевич (1785—1866) — с 1831 г. до самой смерти управлял 1-м отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии.
 Сергей Александрович (1821—1889) — управляющий 1-м отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии и оставался в этой должности до самой смерти. С 1879 г. член Государственного совета.
 Александр Сергеевич-мл. (1857—1918), композитор-любитель, гофмейстер, управляющий Собственной Его Императорского Величества канцелярией
 Анна Танеева (в браке Вырубова, 1884—1964) — фрейлина, близкая подруга императрицы Александры Фёдоровны, мемуаристка
 Илья Михайлович (1751—1813) — отставной бригадир, помещик села Кобылино Арзамасского уезда Нижегородской губернии
 Иван Ильич (1796—1879) — статский советник, магистр словесности, музыкант-любитель, автор нескольких литературных произведений и музыкальных пьес
 Владимир Иванович (1840—1921) — писатель, юрист, общественный деятель, владелец имения Демьяново на окраине Клина
 Сергей Иванович (1856—1915) — композитор и музыкальный педагог, наиболее известный носитель фамилии

Примечания

Литература

Ссылки 

 РОД ТАНЕЕВЫХ

 
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера
Дворянские роды, на гербах которых изображены львы
Дворянские роды, на гербах которых изображены пешие воины